

Anthroponyme

Prénom 
Marcou est un prénom, porté notamment par :
 Marcou Brisson (1740-1803), un homme politique français.

Patronyme 

 Amandine Marcou (née en 1992), athlète française ;
 Berthe Marcou (1914-1993), peintre française ;
 James Marcou (né en 1988), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jean-Pierre Marcou (1857-1939), missionnaire français ;
 Jules Marcou (1824-1898), géologue français ;
 Lilly Marcou (née en 1936), historienne française ;
 Théophile Marcou (1813-1893), homme politique français.

Toponyme 

 le mont Marcou, une colline située au nord-ouest de Faugères dans l'Hérault (région Occitanie, France) ;
 La montagne de Marcou, un sommet culminant à , situé sur la commune de Saint-Geniès-de-Varensal,  dans l'Hérault (région Occitanie, France) ;
 le Grand Aven du Mont Marcou, un gouffre situé à  au sud de la montagne de Marcou.